Katrin steht für:

Katrin, weiblicher Vorname
Katrin (Berg), Berg in den Alpen
Katrin (Schutzgebiet), Naturschutzgebiet in Österreich
Katrin (Schiff), Schiff, Baujahr 1996

KATRIN steht für:

Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment, Experiment des Karlsruher Instituts für Technologie

Siehe auch:

Karin